Суперкубок Словаччини з футболу 2009 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 липня 2009 року між чемпіоном Словаччини Слованом та володарем кубка Словаччини клубом Кошице.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2009
Словаччина